Il doppio del torneo di tennis ATP Bordeaux 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori David Felgate e Steve Shaw che hanno battuto in finale Libor Pimek e Blaine Willenborg 6-4, 5-7, 6-4.

Teste di serie

 Libor Pimek /  Blaine Willenborg (finale)
 José Luis Clerc /  Ilie Năstase (quarti di finale)

 Russell Barlow /  Carl Limberger (semifinali)
 David Felgate /  Steve Shaw (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1985